Viehe ist der Nachname von:
 Gottlieb Viehe (1839–1901), deutscher Missionar
Heinz Günter Viehe (1929–2010), deutscher Chemiker